

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2 
 Szczodrowo – wieś w woj. pomorskim, w pow. starogardzkim, w gminie Skarszewy 
 Szczodrowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. kościańskim, w gminie Kościan

Zobacz też 
 Szczodrów